Педро-Родригес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 14,08 км². Население — 211 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы